Алексей Сергеевич Петров — российский , , лауреат международных конкурсов.

Биография 
Родился в 1982 году в семье музыкантов в Москве, поступил в 1990 году в Центральную музыкальную школу в класс Елены Ховен, в 1997 году продолжил занятия с Андреем Писаревым. В 2001 году поступил в Московскую Государственную консерваторию имени П. И. Чайковского в класс доцента Андрея Писарева.

В 2005 году перешёл в класс профессора Зинаиды Игнатьевой.

С 2007 года аспирант в классе профессора Vanessa Latarche в Royal College of Music.

Участвует в программах известных симфонических коллективов, в том числе: с Московским Государственным Симфоническим Оркестром, Federal Way Symphony, с Trinity Orchestra Harrow, Aurelian symphony, RCM Sinfonietta, Slough Philharmony orchestra, Симфоническим оркестром Монтевидео сотрудничает.

Принимал участие во многих фестивалях России и других стран.

Достижения 
 1 премия Birmingham international piano competition 2009,
 1 премия на Andorra International Piano Competition,
 1 премия на First Moscow International Piano Competition «Modern Art an Education», где ему также была присуждена специальная премия за лучшее исполнение произведения русского автора и специальная премия Михаила Плетнева.
 Победитель конкурса Concerto Competition at the Royal College of Music
 лауреат 2-й премии I Всероссийского музыкального конкурса
 2 премия на Chappell Piano Competition at the Royal College of Music и лауреат 2 премии на Norah Sande Piano Competition.
 Получил специальный приз Contemporary piano competition at RCM London за лучшее исполнение произведения современного композитора, исполнив собственное сочинение «Как цветок на атомной станции».

Ссылки на участие в концертах и фестивалях

Ссылки 
 

Пианисты России